Basisbehoeften zijn factoren die personen nodig hebben om gelukkig te kunnen leven.

Steven Reiss heeft een model van zestien behoeften ontwikkeld.
Macht, behoefte om invloed te hebben;
Nieuwsgierigheid, behoefte aan kennis;
Onafhankelijkheid, behoefte om zelfstandig te zijn;
Status, behoefte aan sociale erkenning en aandacht;
Sociaal contact, behoefte aan gezelschap en spelen;
Wraak, behoefte om quitte te spelen, maar ook om te strijden en te winnen;
Eer, behoefte om te gehoorzamen aan traditionele normen en waarden;
Idealisme, behoefte om de samenleving te verbeteren en om rechtvaardig te zijn;
Lichaamsbeweging, behoefte om de spieren te trainen;
Liefde en romantiek, behoefte aan seks en liefde;
Gezin, behoefte om kinderen groot te brengen;
Orde, behoefte om te organiseren en rituelen uit te voeren;
Eten, behoefte om voedsel tot zich te nemen (dorst is volgens Reiss geen basisbehoefte);
Acceptatie, behoefte aan bevestiging;
Kalmte, behoefte om onrust en angst te vermijden;
Sparen, behoefte om te verzamelen en zuinig te zijn.

De zelfdeterminatietheorie van Edward L. Deci en Richard M. Ryan stelt echter dat er maar drie basale behoeften zijn (Te weten: "competentie", "(relationele of sociale) verbondenheid", "autonomie")

Zie ook 
 Piramide van Maslow

Onderzoek